Haisla (volk), een indiaans volk in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Haisla (taal), de taal van dat volk